The Oval – stadion w Londynie
 The Oval – stadion w Belfaście
 The Oval – stadion w Caernarfon

Zobacz też 
 Oval